Berlioz:
 Hector Berlioz
 Karnawał rzymski (Berlioz)
 Jacques Berlioz
 Joseph-Berlioz Randriamihaja

 (69288) Berlioz